Yamakoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Kōhei Yamakoshi (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kyōtarō Yamakoshi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiro Yamakoshi (* 1985), japanischer Fußballspieler